Kromer:
 Marcin Kromer
 Samuel Noah Kromer (Kramer)